Осте́рська ву́лиця — вулиця в деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Остер Чернігівської області.

 Остерська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Остерська вулиця — вулиця в місті Ніжин Чернігівської області.

 Остерська вулиця — зникла вулиця Києва, пролягала на Трухановому острові.

Вулиці